Korf :
 Baie de Korf,  baie de la mer de Béring
 Tjeerd Korf (né en 1983), footballeur néerlandais